Адольф Баллер (1909—1994) — австрійський і американський піаніст
 Джей Баллер ( 1960) — колишній американський бейсболіст-пітчер, що грав у Major League Baseball
 Крістіан Баллер ( 1987) — британський гравець у регбіліг
 Фредерік Баллер (1852—1922) — британський протестантський місіонер у Китаї, перекладач і китаїст

Див. також 
 «Гравці» () — американський комедійний телесеріал
 AMT Hardballer (американська розмовна назва baller) — самозарядний пістолет
 Буллер
 Балер (значення)